72nd Street (straat) - straat in New York
 72nd Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 72nd Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 72nd Street (Second Avenue Subway) - metrostation in New York aan bovenstaande straat